Idvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Idvattnet, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (39,8 ha)
Idvattnet, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,76 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn